Уайлдинг ( []) — английская фамилия. Известные носители:

 Уайлдинг, Алекса (1845—1884) — натурщица художника-прерафаэлита Данте Габриэля Россетти.
 Уайлдинг, Дороти (1893—1976) — известный английский светский фотограф.
 Уайлдинг, Майкл (1912—1979) — английский актёр.
 Уайлдинг, Энтони (1883—1915) — новозеландский теннисист, член Международного зала теннисной славы.

Примечания